Skopas (Scopas, Σκόπας) fou un riu tributari per la part oriental del Sangarios a Galàcia, al que desaiguava a uns 15 km de Juliopolis.

El seu nom modern és Aladan.

Referències 

Rius anatòlics de la mar Negra